

Toponyme 
 est un quartier de Canberra.

Divers 
 (8430) Florey est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Médaille Florey, prix australien pour la recherche biomédicale.

Patronyme 
Howard Walter Florey (1898-1968), pharmacologue, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1945

Pseudonyme 
Robert Florey (1900-1979), réalisateur, scénariste, acteur et producteur de cinéma franco-américain
Patronyme anglais